Amy Frazier (St. Louis, Missouri,  1972. szeptember 19. –) amerikai teniszezőnő. 1990-ben kezdte profi pályafutását, legjobb egyéni világranglista-helyezése tizenharmadik volt, ezt 1995 februárjában érte el. Karrierje során nyolc egyéni és négy páros WTA-tornát nyert meg.

Év végi világranglista-helyezései

További információk 
 

Amerikai teniszezők
1972-ben született személyek
Élő személyek
WTA Finals résztvevője
Amerikai nők
St. Louis-iak